

Acronymes
Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, ou SHAPE en anglais), c'est le centre de commandement militaire des forces de l'OTAN en Europe.
Programme d'adoption du calcul intensif par les PME en Europe (SME HPC Adoption Programme in Europe, ou SHAPE en anglais )